Das ITF Jounieh $100.000 2010	 war ein Tennisturnier für Damen in Jounieh. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2010 und fand vom 4. bis 10. Oktober 2010 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2010
Tennisturnier in Jounieh